Миннесота Твинс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 56 матчей в 144 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 5
 Выигрышей: 2
 Поражений: 3
 Процент побед: 40
 Очков набрано: 29
 Очков пропущено: 41

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 8
 Поражений: 20
 Процент побед: 28.57
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 192

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 7
 Поражений: 19
 Процент побед: 26.92
 Очков набрано: 108
 Очков пропущено: 144

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 122
 Очков пропущено: 145

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 12
 Поражений: 16
 Процент побед: 42.86
 Очков набрано: 140
 Очков пропущено: 178

Сентябрь 

 Игр: 29
 Выигрышей: 14
 Поражений: 15
 Процент побед: 48.28
 Очков набрано: 171
 Очков пропущено: 187

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 0
 Поражений: 1
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 1
 Очков пропущено: 2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Миннесота Твинс
МЛБ в сезоне 1995